Режан Уль (,  25 жовтня 1949, Руен-Норанда) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1967 року.

1969 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс» та «Квебек Нордікс».

Загалом провів 725 матчів у НХЛ, включаючи 90 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Едді Паверса (ОХЛ) — 1969.
 Трофей Реда Тілсона (ОХЛ) — 1969.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1971, 1973, 1977, 1978, 1979.
 Учасник матчу усіх зірок ВХА — 1975.

Статистика 

*Володар Кубка Стенлі

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Перші номери драфтів НХЛ
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Уродженці Руен-Норанди